Zentrum für Strategische Forschung ist der Name mehrerer Think-Tanks:

 Zentrum für Strategische Forschung (Russland), Sitz in Moskau, gegründet 1999
 Zentrum für Strategische Forschung Nordwest, Sitz in Sankt Petersburg, gegründet 2000
 Zentrum für Strategische Forschung (Iran) (1989–2017)

Siehe auch:
 Strategische Studien (Auflistung ähnlich benannter Think-Tanks)
 Zentrum der Verteidiger der Gerechtigkeit für strategische Forschung (Türkei)